Il singolare  dell'Erste Bank Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Jürgen Melzer ma è stato eliminato nei quarti di finale da Kevin Anderson.

Jo-Wilfried Tsonga ha sconfitto in finale Juan Martín del Potro per 65-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno. 

 Jo-Wilfried Tsonga (campione)
 Juan Martín del Potro (finale)
 Jürgen Melzer (quarti di finale)
 Radek Štěpánek (secondo turno)

  Juan Ignacio Chela (primo turno)
  Kevin Anderson (semifinale)
  Nikolaj Davydenko (primo turno)
  Fabio Fognini (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 
 

Erste Bank Open 2011
ATP World Tour 2011